Bildschirmspiel bezeichnet:

 die Spielkonsole Bildschirmspiel 01
 veraltet ein Videospiel, siehe Computerspiel